

Astronomie 
 (20567) McQuarrie, astéroïde.

Patronyme 

 Christopher McQuarrie (1968-), scénariste et réalisateur américain ;
 Ralph McQuarrie (1929-2012), illustrateur américain ;
 Stuart McQuarrie (1963-), acteur britannique.